Jola steht für:

 eine Ethnie in Westafrika, siehe Diola
 Jola, Stadt in Nigeria, siehe Yola (Nigeria)
 Jola (Pilz), eine Pilzgattung aus der Familie der Ohrlappenpilzverwandten